Zoja är bland annat ett albanskt flicknamn och olika former kan förekomma som exempelvis; Zoëi, Zojë och Zonja.

Zoia (1903–1999), rysk-svensk konstnär
Zoja Kosmodemjanskaja (1923–1941), rysk partisan
Zoja Rudnova (1946–2014), rysk bordtennisspelare